Babki (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Gołdapski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Babki (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Poznański, woiwodschap Groot-Polen